Zi (rijeka)
 Zi (album), glazbeni album sastava Negură Bunget